Schroef (verbinding), een voorwerp dat wordt gebruikt om andere voorwerpen vast te zetten
 Duimschroef, een martelwerktuig gebruikt bij het afdwingen van een verklaring
 Schroef van Archimedes, een spiraalvormige schroef in een buis
 Vijzel (waterschroef), een variant op de schroef van Archimedes om water van laag naar hoog te schroeven
 Schroef (bloeiwijze), een bloeiwijze waarbij de op elkaar volgende takken loodrecht op elkaar staan en steeds in dezelfde richting draaien
 Schroef (gymnastiek), een salto waarbij men in de breedte en in de lengte draait
 Scheepsschroef, een aandrijvingsmechanisme voor een schip
 Boegschroef, een scheepsschroef gemonteerd nabij de voorsteven van een schip (zie aldaar ook voor de hekschroef nabij de achtersteven)
 Propeller, een vliegtuigschroef